Арцеулов — русская фамилия. Известные носители:
 
 
 Арцеулов, Олег Константинович (1927—2001) — советский кинооператор, народный артист РСФСР, сын К. К. Арцеулова.